Beba peut désigner :
 le beba, une langue des Grassfields
 Beba, une localité du Cameroun
 Vladimir Beba Popovic, une personnalité serbe
 Beba Loncar, une actrice italo-serbe
 Beba Idelson, une femme politique israélienne